St. George Island ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 St. George Island (Alaska), Insel im Bundesstaat Alaska, Vereinigten Staaten
 St. George Island (Florida), Insel im Bundesstaat Florida, Vereinigten Staaten
 St. George Island (Maryland), Insel im Bundesstaat Maryland, Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Saint George’s Island